Цалла́гова — женская форма фамилии .

 Цаллагова, Эмилия Максимовна (род. 1947) — советская и российская оперная певица (сопрано), солистка Северо-Осетинского театра оперы и балета, народная артистка России.
 Цаллагова, Эмма Борисовна (1949—2020) — осетинская поэтесса, переводчик, кандидат педагогических наук.